Goranci bezeichnet:
 Goranen, eine südslawisch sprechende islamische Volksgruppe, die vornehmlich im südwestlichen Kosovo beheimatet ist
 Goranci (Ort), ein Gebirgsort (620 m) in Bosnien-Herzegowina, in der Nähe von Mostar